Сурачево је насеље у Србији у општини Бабушница у Пиротском округу. Према попису из 2002. било је 444 становника (према попису из 1991. било је 497 становника).

Демографија 
У насељу Сурачево живи 369 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 46,2 година (44,9 код мушкараца и 47,6 код жена). У насељу има 136 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,26.

Ово село је насељено Србима (према попису из 2002. године), а у свим послератним пописима бележи константан пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Пиротском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији
Насељена места у Бабушници